El término regaliz puede referirse:

 al nombre común de la planta Glycyrrhiza glabra;
 al caramelo saborizado con los extractos de las raíces de esta planta;
 al nombre común de la planta ''Trifolium alpinum;
 a la banda musical infantil Regaliz.